Спазмолитические препараты (спазмолитики) - средства, предназначенные для снятия спазма гладкой мускулатуры бронхов, сосудов, пищеварительного канала, желче- и мочевыводящих путей. Спазмолитические вещества делят на миотропные и нейротропные.

Миотропные спазмолитические вещества оказывают непосредственное действие на гладкую мускулатуру. К ним относятся папаверин, сальсолин, сальсолидин, эуфиллин, дипрофиллин, теобромин, теофиллин, триакантин, дибазол, диэтифен, дипрофен, девинкан, келлин, пастинацин, димекарбин,  даукарин, ангиотрофин, инкрепан, магния сульфат.

Нейротропные спазмолитические средства вызывают спазмолитический эффект путем угнетения нервной импульсации, вызывающей спазм гладкой мускулатуры. Эту импульсацию можно тормозить на уровне ЦНС с помощью седативных средств (см.). Именно поэтому в состав многих комбинированных спазмолитических средств входят вещества с седативными свойствами. Было установлено, что спазмолитический эффект нитритов и нитратов— нитранола, нитроглицерина , нитросорбида , зринита — определяется не только прямым миотропным действием, но и угнетающим влиянием на сосудодвигательные центры.

Примечания

Литература 
 

Лекарственные средства